Línea 70 puede referirse a:

 Línea 70 de colectivos de Buenos Aires.
 Línea 70KH de autobuses de Concepción, Chile.
 Línea 70 de colectivos de Córdoba, Argentina.
 Línea 70 de autobuses de Madrid.
 Línea 70 de ferrocarril de Media Distancia de Andalucía.
 Línea 70 de trolebuses de Montevideo, Uruguay (fuera de servicio).